Kup Radivoja Koraća (Kup Koraća) je bio redovito europsko košarkaško natjecanje koje je održavala FIBA između 1972. i 2002., te je to bio treći europski kup po snazi, poslije Kupa prvaka i Kupa pobjednika kupova. Ime je dobio po legendarnom jugoslavenskom košarkašu Radivoju Koraću koji je poginuo 1969. U ovom kupu su igrali klubovi koji nisu ušli u Kup prvaka ili Kup kupova. Sistem natjecanja je bio uglavnom takav da je prvo bilo nekoliko eliminacijskih krugova po kup-sistemu, pa zatim krug u kojem se igralo u skupinama (uglavnom četiri kluba u skupini), a pobjednici skupina su dalje nastavili u sljedećim eliminacijskim krugovima. Ovo je natjecanje prestalo 2002. zbog sve većeg odljeva klubova u ULEBova natjecanja i zbog reorganizacije FIBA-inih natjecanja.

Završnice Kupa Koraća 
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%"
!sezona !!mjesto  završnice !!pobjednik !!rezultati  završnice !!finalist
|-
|  || Beograd   Zagreb
| Lokomotiva Zagreb ||71:83, 94:73 || OKK Beograd
|-
|  || Cantu   Mechelen 
| Forst Pallacanestro Cantu ||106:75, 85:94 || Racing Maes Pils Mechelen
|-
|  || Cantu   Beograd 
| Forst Pallacanestro Cantu ||99:86, 75:68 || Partizan Beograd
|-
|  || Barcelona   Cantu 
| Forst Pallacanestro Cantu ||71:69, 110:85 || Barcelona
|-
|  || Split   Torino 
| Jugoplastika Split ||97:84, 82:82 || Chinamartini Pallacanestro Torino
|-
|  || Ženeva 
| Jugoplastika Split ||87:84 || Alco Fortitudo Bologna
|-
|  || Banja Luka 
| Partizan Beograd ||117:110 || Bosna Sarajevo
|-
|  || Beograd
| Partizan Beograd ||108:98 || Arignoni AMG Sebastieni Basket Rieti
|-
|  || Liège
| Arignoni AMG Sebastieni Basket Rieti ||76:71 || Cibona Zagreb
|-
|  || Barcelona
| Club Joventut de Badalona ||105:104 || SS Carrera Reyer Venecija
|-
|  || Padova
| Limoges CSP ||90:84 || Šibenka (Šibenik)
|-
|  || Zapadni Berlin
| Limoges CSP ||94:86 || Šibenka (Šibenik)
|-
|  || Pariz
| EB Orthez ||97:73 || Crvena zvezda Beograd
|-
|  || Bruxelles
| Simac Olimpia Milano ||91:78 || Ciaocrem Pallacanestro Varese
|-
|  || Caserta   Rim
| Banco di Roma Virtus (Rim) ||84:78, 73:72 || Mobilgirgi Juventus Caserta
|-
|  || Barcelona   Limoges
| Barcelona ||106:85, 97:86 || Limoges CSP
|-
|  || Madrid   Zagreb
| Real Madrid ||102:89, 93:94 || Cibona Zagreb
|-
|  || Cantu   Beograd
| Partizan Beograd ||76:89, 101:82 || Wiwa Vismara Pallacanestro Cantu
|-
|  || Pesaro   Badalona
| Club Joventut de Badalona ||99:98, 96:86 || US Scavolini Victoria Libertas Pesaro
|-
|  || Madrid   Cantu
| Clear Pallacanestro Cantu ||73:71, 95:93 || Real Madrid
|-
|  || Rim   Pesaro
| Il Messaggero Virtus Rim ||94:94, 99:86 || US Scavolini Victoria Libertas Pesaro
|-
|  || Rim   Milano
| Philips Olimpia Milano ||95:90, 106:91 || Pallacanestro Virtus Rim
|-
|  || Solun   Trst
| PAOK Solun ||75:66, 100:91 || Stefanel Pallacanestro Trst
|-
|  || Milano   Berlin
| Alba Berlin ||87:87, 85:79 || Stefanel Olimpia Milano
|-
|  || Istanbul   Milano
| Efes Pilsen Istanbul ||76:68'', 70:77 || Stefanel Olimpia Milano
|-
|  || Solun   Bursa
| Aris Solun ||66:77, 88:70 || Tofas Bursa
|-
|  || Verona   Beograd
| Mash Scaligera Verona ||68:74, 73:64 || Crvena zvezda Beograd
|-
|  || Madrid   Barcelona
| Barcelona ||77:93, 97:70 || CB Estudiantes Madrid
|-
|  || Limoges   Málaga
| Limoges CSP ||80:58, 51:60 || CB Unicaja Málaga
|-
|  || Málaga   Vršac
| CB Unicaja Málaga ||77:47, 71:69 || Hemofarm Vršac
|-
|  || Nancy   Rostov na Donu
| SLUC Nancy Basket ||98:72, 74:95 || Lokomotiv Mineral'nye Vody
|-
!colspan="5"|
|-
|colspan="5"|rezultat podebljan - pobjednik domaćin 
rezultat normalne debljine - pobjednik gost 
rezultat u kurzivu - utakmica na neutralnom terenu
|}

 Pobjednici i finalisti Napomena:''' U zagradama su napisani nazivi klubova pod kojima su se klubovi također pojavljivali u finalima.

Uspješnost po državama

Poveznice 

Euroliga
Kup ULEB
FIBA Eurokup
Kup Raymonda Saporte
linguasport.com Kup Radivoja Koraća
 linguasport.com Kup Radivoja Koraća - završnice

Korać
Košarkaški kupovi